Blankenberg ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Blankenberg, Gemeinde im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern

Gemeindeteile:
 Stadt Blankenberg, heute Ortsteil der Stadt Hennef (Sieg) im Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Blankenberg (Rosenthal am Rennsteig), Ortsteil der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig im Saale-Orla-Kreis in Thüringen
 Blankenberg (Wusterhausen/Dosse), Ortsteil der Gemeinde Wusterhausen/Dosse im Landkreis Ostprignitz-Ruppin in Brandenburg
historisch:
 Gemeinde Blankenberg, historische Gemeinde innerhalb der Bürgermeisterei Hennef
 Plankenberg (Gemeinde Neufelden), Ortschaft von Neufelden, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Blâmont, Gemeinde in Frankreich
 Gołogóra (Świątki), Ort in Polen (ehem. Blankenberg, Kreis Heilsberg, Ostpreußen)
sowie:
 Burg Blankenberg – diverse Burgen
 Schloss Blankenberg, Schloss in Cadier en Keer, Gemeinde Eijsden-Margraten, Limburg, Niederlande

Blankenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Reginald Andrew Blankenberg (1876–1960), südafrikanischer Botschafter

Siehe auch:
 Blankenberge, Plankenberg
 Blanckenberg